Бартоло  — італійське прізвище, ім'я, тощо

Ім'я 
 Бартоло ді Фреді (бл. 1330–1410) — італійський художник Сієнської школи
 Бартоло да Сассоферрато — італійський правознавець.

Прізвище 
 Андреа ді Бартоло (1360/70 — Сієна 1428) — італійський художник Сієнської школи
 Доменіко ді Бартоло (1400–1447) — італійський художник
 Таддео ді Бартоло (1362–1422) — італійський художник

Див. також 
 Андреа дель Кастаньйо (справжнє ім'я ; бл. 1421 — † 1457) — італійський художник

Італійські прізвища